Кэ́тлин Дойл Бейтс (, род. 28 июня 1948, Мемфис, Теннесси, США) — американская актриса и режиссёр. Лауреат премии «Оскар» (1991), двух премий «Эмми» (2012, 2014), двух премий «Золотой глобус» (1991, 1997) и двух «Премий Гильдии киноактёров США» (1997, 1999).

Кэти Бейтс трижды номинировалась на премию «Оскар» (1999, 2003, 2020), дважды на премию BAFTA (1993, 1999), шесть раз на премию «Золотой глобус» (1992, 1999, 2000, 2003, 2015, 2020), тринадцать раз на премию «Эмми» (1996, 1999—дважды, 2000, 2003, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016), восемь раз на «Премию Гильдии киноактёров США» (1997, 1998, 1999, 2000, 2003—дважды, 2012) и один раз на премию «Тони» (1983).

Наиболее известные фильмы и телесериалы с участием Кэти Бейтс: «Мизери» (1990), «Жареные зелёные помидоры» (1991), «Долорес Клэйборн» (1995), «Полночная смена» (1996), «Титаник» (1997), «Основные цвета» (1998), «» (1999), «Третья планета от Солнца» (1999), «О Шмидте» (2002), «Клиент всегда мёртв» (2003—2005), «» (2005), «» (2005), «Странные родственники» (2006), «Алиса в Стране чудес» (2009), «Закон Хэрри» (2011—2012), «Два с половиной человека» (2012), «Американская история ужасов» (2013—2019) и «Дело Ричарда Джуэлла» (2019)

20 сентября 2016 года Кэти Бейтс была удостоена именной звезды на голливудской «Аллее славы».

Ранние годы и образование 
Кэти Бейтс родилась 28 июня 1948 года, в Мемфисе, штат Теннесси, США. Её мать, Берти Кэтлин (в девичестве Талберт, 1907—1997), домохозяйка, а отец, Лэнгдон Дойл Бейтс (1900—1989), инженер-механик. У неё также есть старшие сёстры Патриция и Мэри. Её дед по отцовской линии, , был адвокатом и писателем.

Она получила высшее образование в «Южном методическом университете» в Далласе, а также была главой женского общества «Альфа, Дельта, Пи». В 1970 году переехала в Нью-Йорк для продолжения актёрской карьеры.

Карьера 
Кэти Бейтс дебютировала в кино в 1971 году сыграв эпизодическую роль в фильме «Отрыв». С 1973 года работала в театре, получив некоторую известность лишь после роли в спектакле «Преступления сердца» в 1978 году. В 1980-х годах она активно участвовала в бродвейских постановках, много снималась на телевидении, а в кино была занята во второстепенных ролях.

Некоторые фильмы с участием Бейтс 1980-х годов: «Ночная мать» (1983), «На следующее утро» (1986), «Артур 2: На мели» (1988), «Когда я был вампиром» (1988), «Роу против Уэйда» (1989), «Мужчины не уходят» (1989), «Высокие ставки» (1989) и др.

К Бейтс пришла слава после исполнения роли Энни Уилкс в фильме «Мизери» (1990), режиссёра Роба Райнера. Фильм был снят по роману Стивена Кинга, в основе сюжета история писателя Пола Шелдона (его сыграл Джеймс Каан), который попадает в сильный снегопад и разбивается на машине. Его находит и приносит к себе домой женщина по имени Энни Уилкс, которая является ярой поклонницей его романов и не желает расставаться со своим кумиром. За свою роль в этом фильме Бейтс была удостоена премии «Оскар» и «Золотой глобус», в номинации «Лучшая женская роль», в 1991 году.

В том же году она снялась в фильме «Жареные зелёные помидоры», за который была номинирована на премии «Золотой глобус» и BAFTA. В 1994 году сыграла небольшую роль в фильме «Норт», за которую она была номинирована на антипремию «Золотая малина» за «Худшую женскую роль второго плана», а после снялась в фильме «Долорес Клэйборн» (1995), который был снят по роману Стивена Кинга.

За исполнение роли Хелен Кушник в телефильме «Полуночная смена» (1996), Бейтс стала лауреатом нескольких кинопремий: «Золотой глобус» (в номинации «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, телесериале или телефильме»), Премии Гильдии киноактёров США (в номинации «Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале»), «Спутник» (в номинации «Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале, телесериале или телефильме») и «American Comedy Awards» (в номинации «Самая смешная исполнительница на телевидении (главная или второстепенная роль)»). За эту же роль она была номинирована на премию «Эмми», но награда досталась другой актрисе.

В 1997 году в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник» Бейтс сыграла роль Маргарет Браун, наиболее известную как «Непотопляемая Молли», фильм заработал более $1,8 млрд кассовых сборов по всему миру.

В 1998 году Кэти Бейтс сыграла роль Либби Холден в трагикомедии режиссёра Майкла Николса, за эту роль она была номинирована на премии «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Премию Гильдии киноактёров США» в категории «Лучшая женская роль второго плана» в 1999 году.

Впоследствии она ещё один раз номинировалась на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом фильме «О Шмидте» (2002).

Бейтс также многократно была номинирована на премию «Эмми». В 2003 у неё была роль второго плана в сериале «Клиент всегда мёртв». Она также снялась в нескольких фильмах канала «Lifetime». Начиная с девяностых годов, Бейтс также работала как режиссёр. Она срежиссировала эпизоды таких телесериалов как «Убойный отдел» (1996), «Полиция Нью-Йорка» (1997), «Тюрьма Оз» (1998), «Клиент всегда мёртв» (2001—2003) и «Любовь вдовца» (2002). В 2008 году сыграла в фильме «Дорога перемен», вместе с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

В 2011—2012 годах Кэти Бейтс играла свою первую главную роль на телевидении, в сериале «Закон Хэрри», который был закрыт после двух сезонов из-за низких рейтингов. В 2012 году она выиграла свою первую премию «Эмми», но не в ведущей, а во второстепенной категории.

В 2013 году Бейтс исполнила одну из главных ролей в третьем сезоне телесериала «Американская история ужасов», за которую удостоилась второй премии «Эмми», в номинации «Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или фильме». Актриса так же снималась в 4 сезоне сериала «Американская история ужасов: Фрик-шоу» в роли бородатой женщины Этель Дарлинг, в 5 сезоне — «Отель» — в роли Айрис, а в 6 сезоне — «Роанок» — в роли Томасин Уайт (Агнес Мэри Уинстед), так же известной по кличке Мясник. Также в 2016 году Бейтс снялась в фильмах «Большой босс», «Бегущая от реальности», «Великолепная Гилли Хопкинс» и «Плохой Санта 2».

В 2017 году Бейтс сыграла роль Джоан Блонделл в телесериале канала FX, «Вражда».

В 2018 году актриса вернулась в восьмой сезон «Американской истории ужасов», в котором она сыграла члена сатанинской группы, а также защитницы Майкла Лэнгдона (Антихриста) Мириам Мид.

Личная жизнь 
В 1991—1997 годах Кэти Бейтс была замужем за актёром Тони Камписи.

В 2003 году актриса излечилась от рака яичников. В 2012 году у Бейтс был диагностирован рак молочной железы, она перенесла двойную мастэктомию.

В 2014 году в Нью-Йорке Бейтс объявила (через предварительно записанное аудио), что из-за двойной мастэктомии у нее возник лимфостаз на обеих руках. После этого объявления Бейтс стала Национальным представителем Lymphatic Education & Research Network (LE&RN) и принимала активное участие в исследовании этой болезни.

В июне 2016 года, в кампании за права человека был опубликован видеоролик в честь жертв массового убийства в Орландо; в видео Бейтс и другие рассказали истории людей, погибших там.

Избранная фильмография

Кино

Телевидение

Режиссёрские работы

Роли в театре

Награды и номинации 
Полный список наград и номинаций на сайте IMDb.com.

В 2003 году антагонист фильма «Мизери» Энни Уилкс в исполнении Кэти Бейтс заняла 17 место среди злодеев в списке «100 героев и злодеев» по версии Американского института киноискусства.

Примечания 

Лауреаты премии «Спутник»
Телережиссёры США
Лауреаты премии Obie
Киноактрисы США